Брада́но () — река в Италии. Течёт по территории четырёх провинций Южной Италии: Потенца, Матера, Бари и Таранто. Впадает в Ионическое море.

Длина реки составляет 120 км. Площадь водосборного бассейна равняется 2765 км². Среднегодовой расход воды в устье — 7 м³/с.

Исток реки находится возле  на территории коммуны Авильяно. Преобладающим направлением течения Брадано является юго-восток. Впадает в залив Таранто возле Метапонто на территории коммуны Бернальда.

Примечания 

Бассейн Ионического моря
Реки Базиликаты
Реки Апулии